Z@pp24 was een digitale televisiezender die deel uitmaakte van het digitale aanbod van de NPO: Nederland 24. Het kanaal deelde zendtijd met Z@ppelin24. De programma's die onder Z@pp24 werden uitgezonden, richtten zich op de jeugd die te oud is voor de doelgroep van Z@ppelin24. Het kanaal is per 19 augustus 2014 in NPO Zapp Xtra opgegaan. Per 1 augustus 2016 werd het kanaal gedeeld met NPO Best.

Nederland 24